Массенго — фамилия. Известные носители:

 Массенго, Ан-Ноа (род.2001) — французский футболист конголезского происхождения.
 Мудилено Массенго, Алоиза (1933—2020) — конголезский государственный деятель, юрист.